NM poate fi:
 Milă marină, unitate de măsură de proveniență anglo-saxonă utilizată în marină și în aviație (1 NM = 1.852 metri)
 Neumarkt in der Oberpfalz, număr de înmatriculare auto al districtului rural german
 New Mexico, codul poștal al acestui stat SUA
 Nové Mesto nad Váhom, număr de înmatriculare auto al districtului slovac
 Novo mesto, număr de înmatriculare auto al orașului sloven

Nm poate fi:
 Newton-metru, unitate al Sistemului internațional de unități pentru momentul unei forțe (1 Nm = 1 m2 kg s-2)

nM poate fi:
 nanomol (10-9 Mol), unitate de măsură a cantității de substanță

nm poate fi:
 nanometru (10-9 metri), unitate de măsură pentru lungime

Legături externe 
  „NM” la acronymfinder.com